Le terme Haber peut être :

Patronyme 
 Aron Haber Beron, un noble polonais ;
 Fritz Haber, un chimiste allemand ;
 Fritz Haber, titre d'une série de bande dessinée éponyme ;
 Heinz Haber (1913-1990),  physicien, écrivain et animateur de télévision allemand et américain ;
 Karen Haber, écrivaine américaine de science-fiction ;
 Ludwig von Haber von Linsberg, un financier et homme politique autrichien ;
 Marco Haber, un footballeur allemand ;
 Peter Haber (né en 1952), un acteur suédois ;
 Ralf Haber, un athlète est-allemand ;
 Stéphane Haber, un philosophe français ;
 Salomon von Haber, un banquier allemand.

Autres 
 Procédé Haber, un procédé chimique ;
 Histoire du procédé Haber-Bosch ;
 Cycle de Born-Haber, un cycle chimique ;
 Constante de Haber, donnée permettant de calculer la masse d'un gaz létale.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme